Ettore Boschini – religioso
 Marco Boschini – scrittore, pittore e incisore
 Raffaele Boschini – pittore